Василий Михайлович Удалой (ум. 1495/1501) — служилый князь Верейский, старший сын удельного князя Михаила Андреевича Верейского (1432—1486) и Елены Ярославны Боровской (ум. 1486). Троюродный брат великого князя московского Ивана III Васильевича.

В 1468 году князь Василий Удалой выступает на сцену политической деятельности. В этом и следующих годах он участвовал в походах русских войск на Казанское ханство.

В 1471 году Василий Удалой вместе со своим отцом, князем Михаилом Андреевичем Верейским, участвовал в первом походе Ивана III Васильевича. Отец и сын с удельной дружиной осадили новгородский городок Демон, который сдался им, выплатив выкуп в размере 100 рублей. В 1472 году Василий Михайлович Удалой участвовал в отражении орды золотоордынского хана Ахмата от берегов р. Оки.

В 1477-1478 годах вместе со своим отцом участвовал во втором походе великого князя московского Ивана III Васильевича на Новгородскую республику. В 1480 году Василий Удалой вместе со старшим сыном и соправителем великого князя Иваном Молодым и его дядей, князем тарусским Андреем Васильевичем Меньшим, участвовал в отражении Ахмат-хана от берегов реки Угры.

В 1482 году Иван III Васильевич заключил договор со своим двоюродным дядей Михаилом Андреевичем Верейским, внуком Дмитрия Донского. Михаил Верейский отказался от своих прав на Белоозеро и был оставлен только пожизненным владельцем своего удела без права передачи владения своему старшему сыну Василию Удалому.

В 1483 году князь-воевода Василий Михайлович Удалой попал в опалу. В том году у великого князя московского Ивана III родился внук Дмитрий Иванович. По этому случаю он «сноху свою (Елену Стефановну, жену Ивана Молодого) дарити сажением первые своей великые княины тферьскые». Однако это «сажение» (драгоценное узорочье-ожерелье) великая княгиня Софья Фоминична подарила своей племяннице Марии Андреевне Палеолог, вышедшей замуж за князя Василия Михайловича Верейского.
Разгневанный великий князь приказал отобрать у князя Верейского все приданое его жены и, кроме того, «хотел его и со княгинею поимати». В том же 1483 году Василий Удалой вместе с женой Марией бежал в Великое княжество Литовское. Король польский и великий князь литовский Казимир Ягеллончик принял с почестями князя-перебежчика. В октябре 1483 года Василий Михайлович Удалой получил от Казимира в удельное владение Любеч, Койданово, Воложин, Радошковичи.

После бегства своего сына Василия в Литву удельный князь Михаил Андреевич Верейский вынужден был заключить в 1484 году новый вассальный договор с великим князем московским Иваном III Васильевичем. Михаил Верейский обязался не именить никаких сношений со своим сыном-перебежчиком и вынужден был завещать свой удел великому князю. В апреле 1486 года после смерти верейского князя Михаила Андреевича Иван III Васильевич присоединил Верейское княжество (Верея и Малоярославец) к великокняжеским владениям.

В 1493 году великая княгиня София Фоминична выхлопотала Василию Михайловичу Верейскому и его жене прощение и разрешение вернуться на родину, но изгнанники почему-то не воспользовались этим. В 1494 году после заключения вечного мира между великим князем московским Иваном III Васильевичем и великим князем литовским Александром Казимировичем, последний обязался Василия Михайловича «не отпущати никуде, и пойдет проч из земли, и его опять не приимати».

Семья 
Василий Удалой был женат на Марии Андреевне Палеологине, дочери титулярного деспота морейского Андрея Палеолога (1453—1502), племяннице Софии Фоминичны Палеологины, второй жены великого князя московского Ивана III Васильевича. Дети:

 Софья Васильевна Верейская (ум. в августе 1549), жена с 1505 года крупного литовского магната Альбрехта Мартыновича Гаштольда (ум. 1539). После смерти Василия Верейского его единственная дочь Софья унаследовала все его владения, которые затем перешли её мужу.

Литература 
 Пчелов Е. В. Рюриковичи. История династии. — : «ОЛМА-Пресс», 2002. — ISBN 5 224-03160-5.
 Валахановіч В. І. Князі Вярэйскія. // Памяць. Гісторыка-дакументальная хроніка Дзяржынскага раёна. — , 2004.

Родившиеся в XV веке
Воеводы
Рюриковичи по алфавиту
Даниловичи (Рюриковичи)
Князья верейские